Příjmení Chambers [čembrs] nosí více různých osobností:

 Dorothea Douglassová Chambersová (1878–1960) – anglická tenistka, olympijská vítězka
 Dwain Chambers (1978) – britský sportovec, atlet-sprinter
 Emma Chambersová (1964–2018) – britská herečka
 James Chambers viz Jimmy Cliff
 Joe Chambers (1942) – americký hudebník
 Justin Chambers (1970) – americký herec
 Oswald Chambers (1874–1917) – skotský protestantský kazatel a učitel
 Paul Chambers (1935–1969) – americký hudebník
 Robert William Chambers (1865–1933), americký spisovatel

jiný význam
 Jake Chambers – postava fantasy
 Chambers County – okresy v USA

Rozcestníky - příjmení